Jiroutek ist der Familienname folgender Personen:

 David Jiroutek (* 1973), tschechischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Jakub Jiroutek (* 1977), tschechischer Skispringer